При́тхви ( — земля):
 Притхиви (Притхви) — в древнеиндийской мифологии богиня, олицетворяющая Землю.
 Притхви Нараян Шах (1723—1775) — правитель королевства Горкха, объединитель и первый король объединённого Непала.
 Притхви Бир Бикрам Шах Дэв (1875—1911) — 7-й король Непала (1881—1911) из династии Шах.
 Притхви — семейство баллистических ракет класса «земля — земля» ВС Индии.

См. также 
 Притхвирадж
 Земля (значения)